Berliner Straße (Francfort), rue de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne
 Berliner Straße (métro de Berlin), station du métro de Berlin

Odonyme se référant à une ville